A33 kan syfta på

Motorvägar
 A33 (motorväg, Frankrike), Nancy - Dombasle sur Meurthe
 A33 (motorväg, Tyskland)
 A33 (motorväg, Italien), Asti - Cuneo